Francesco De Fabiani (ur. 21 kwietnia 1993 w Aosta) – włoski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu C.S. Esercito.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 marca 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w Bois-d’Amont (Francja), gdzie zajął 9. miejsce na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 grudnia 2013 roku w Oberhofie, gdzie zajął 97. miejsce na dystansie 4,5 km stylem dowolnym. Pucharowe punkty zdobył 30 listopada 2014 w Ruce, gdzie zajął 13. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Ludzie urodzeni w Aoście
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy